Бадия-дель-Вальес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 0,69 км². Население — 13703 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Бадиа дель Байес бал построен в семидесятых годах на территории загородного дома (Кан Сантфелиу), принадлежащего Эмилии Бадии. Был открыт в 1975 году с названием Город Бадиа.

Это был жилой город из зданий с квартирами с минимальными удобствами. Все здания принадлежали государству. Благодаря демонстрациям соседей состояние квартир улучшили. 14 апреля 1994 года Бадиа дель Байес приобрела независимость. Независимость от Барберы дель Байес и от Серданьолы.

На карте структура города воспроизводит Пиренейский полуостров.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Vilaweb Badia del Vallès

Муниципалитеты Барселоны